Türcke oder Tuercke ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Türcke (* 1948), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Florian Tuercke (* 1977), deutscher Klangkünstler
 Friedrich Türcke (1915–1998), deutscher Forstmann und Jagdwissenschaftler
 Georg Türcke (1593–1678), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Hannover, siehe Georg Türke (Politiker)

 Richard Tuercke (1862–1930), deutscher Politiker
 Rudolf von Türcke (1839–1915), deutscher Maler

Siehe auch:
 Türke
 Türken (Begriffsklärung)
 Türck
 Türk
 Thürk